Piščena je ime veš otočkov v Jadranskem morju:

 Piščena Veliki, nenaseljen otoček pri Čiovu
 Piščena Mali, nenaseljen otoček pri Čiovu